Бокшић може да се односи на:

 Бокшић (Ђурђеновац), насеље у општини Ђурђеновац, Осјечко-барањска жупанија у Републици Хрватској
 Бокшић (Томпојевци), насеље у општини Томпојевци, Вуковарско-сријемска жупанија у Републици Хрватској
 Бокшић (Клина), Косово и Метохија, Србија

или

 Ален Бокшић, југословенски и хрватски фудбалер